McCullough steht für:

 McCullough (Alabama), Ort im Escambia County
 Mount McCullough,  hoher Berg in den neuseeländischen Alpen

McCullough ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew McCullough (* 1990), australischer Rugby-League-Spieler
 Bernard Jeffery McCullough (1957–2008), US-amerikanischer Schauspieler, siehe Bernie Mac
 Billy McCullough (* 1935), nordirischer Fußballspieler
 Chad McCullough (* ≈1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Clyde McCullough (1917–1982), irischer Baseball-Spieler
 Colleen McCullough (1937–2015), australische Schriftstellerin
 Conde McCullough (1887–1946), US-amerikanischer Bauingenieur
 Denis McCullough (1883–1968), irischer Rebell
 David McCullough (1933–2022), US-amerikanischer Historiker und Autor 
 Donald McCullough (1901–1978), britischer Autor
 Helen Craig McCullough (1918–1998), Hochschullehrerin für klassische japanischer Poetik und Prosa
 Henry McCullough (1943–2016), nordirischer Musiker
 Hiram McCullough (1813–1885), US-amerikanischer Politiker

 Julie McCullough (* 1965), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Kate McCullough, irische Kamerafrau
 Kimberly McCullough (* 1978), US-amerikanischer Schauspieler
 Liam McCullough (* 1997), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Luke McCullough (* 1994), nordirischer Fußballspieler
 Nicole McCullough, US-amerikanische Schauspielerin

 Shanna McCullough (* 1960), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Suli McCullough (* 1968), Komiker und Schriftsteller
 Sultan McCullough (* 1980), US-amerikanischer Footballspieler
 Thomas Grubb McCullough (1785–1848), US-amerikanischer Politiker
 Tyrone McCullough (* 1990), irischer Boxer
 Wayne McCullough (* 1970), irisch-US-amerikanischer Boxer

Siehe auch:
 McCulloch
 MacCulloch
 MacCullagh
 McCollough